Альпиния галанга (), или Калган галанга, или Калган большой — многолетнее травянистое растение, вид рода Альпиния семейства . Культивируется в Азии как пряность.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, достигающее высоты в 2 метра. Образует почкообразные ризомы (корневища). Корни растения — жёлто-белые.

Листья крупные, длиной 25—35 см и шириной от 6 до 10 см.

Время цветения — от мая до августа, плодоношения — от сентября до ноября.

Плоды овальной формы, по достижении спелости коричневого или красноватого цвета, от 1 до 1,5 см длиной и диаметром около 7 мм. Содержат от 3 до 7 семян.

Распространение и среда обитания 
Ареал этого растения — Юго-Восточная Азия и Индонезия. Культивируется в Таиланде, Лаосе и Малайзии.

Хозяйственное значение и применение 
Alpinia galanga является одной из наиболее распространённых пряностей — калган, используемых в таиландской кухне. Входит в состав всемирно известных супов том ям и том кха. Используется при изготовлении пряных паст для заправки национальных блюд. Как правило, это сладковатые, острые на вкус пасты.

При приготовлении кушаний используется исключительно желтоватое, деревянистое корневище Alpinia galanga с её розовыми боковыми усиками. Оно очищается от оболочки и измельчается, для приготовления пряных паст затем вываривается в пюре; для приготовления супов — разрезается на дольки. Вкус долек гарангала — остро-горьковатый, сравнимый с чёрным перцем и хвоей, обусловленный содержащимися в растении эфирными маслами. Сами они в пищу не употребляются.

Корень Alpinia galanga используется также в китайской и тайской народных медицинах как средство, улучшающее пищеварение. Для этого пьют настойку тёртого корня Alpinia galanga, смешанного с лимонным соком, что является и болеутоляющим средством при резях в животе. Порошок из галанги применяется также при аллергических высыпаниях на кожных покровах.

Входит в состав церковного мира.

Таксономия 
, Species Plantarum. Editio quarta 1(1): 12. 1797.

Синонимы 

Homotypic:
 , Sp. Pl. ed. 2: 3. 1762.
 , Fl. Cochinch.: 5. 1790.
 , Trans. Hort. Soc. London 1: 281. 1812.
 , Bot. Mat. Med. 1: 72. 1812.
 , Bull. Bur. Pl. Industr. U.S.D.A. 261: 21. 1912.
Heterotypic:
 , Fig. Pl. Méd.: t. 16 a. 1764, opus utique oppr.
 , Observ. Bot. 3: 64. 1783.
 , Fruct. Sem. Pl. 1: 34. 1788.
 , Fl. Cochinch.: 4. 1790.
 , Observ. Bot. 6: 17. 1791.
 , Sp. Pl., ed. 4, 1: 5. 1797.
 , Trans. Linn. Soc. London 8: 346. 1807.
 , Bot. Mat. Med. 1: 72. 1812.
 , Enum. Pl. Javae: 58. 1827.
 , Not. Pl. Asiat. 3: 420. 1851.
 , Not. Pl. Asiat. 3: 423. 1851.
 , Icon. Pl. Ind. Orient. 6: 19. 1853.
 , Bot. Jahrb. Syst. 13: 275. 1891.
 , Bot. Jahrb. Syst. 28: 275. 1899.
 , Enum. Philipp. Fl. Pl. 1: 233. 1923.

Примечания

Литература 
 
  — УДК 58
 Anne Iburg (изд.): Dumonts kleines Gewürzlexikon. 1. Auflage. Edition Dörfler im Nebel Verlag, Egolsheim 2004, ISBN 978-3-89555-202-1.

Имбирные
Тайская кухня
Тайская медицина
Пряности
Лекарственные растения
Флора Азии
Овощи